11. Igrzyska Afrykańskie – multidyscyplinarne zawody sportowe, które odbyły się w Brazzaville między 4 a 19 września 2015 roku. Kongo po raz drugi w historii gościło imprezę tej rangi. Rywalizowano w dwudziestu dwóch dyscyplinach.

Dyscypliny 
Rozegrano zawody w 22 dyscyplinach sportowych:

Państwa biorące udział w XI Igrzyskach Afrykańskich

Klasyfikacja medalowa 
Legenda:

Przypisy

Bibliografia 
 Official website